Королёво () — посёлок городского типа в Береговском районе Закарпатской области Украины. Административный центр Королёвской поселковой общины.

История 
В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь химического завода.

Замок Нялаб 
В IX—X вв. на месте замка существовало поселение славян, а в конце XII в. на городище был построен деревянный королевский охотничий домик, от которого Королёво получило своё название. В XIV в. на этом месте строят каменный замок. В 1672 г. замок был разрушен после подавления заговора магнатов.

Памятник расположен на двух высоких террасах скалистого холма, возвышающегося над р. Тисой, в северо-западной части поселка. До наших дней дошли только фрагменты стен замка. Основные сооружения замка находятся на самой высокой части холма. Замок возведен из бутового камня на известковом растворе. В плане — асимметричен, имеет форму неправильного четырехугольника, приспособленного к неровностям склонов. Посреди дворика — следы колодца. В юго-западном углу находится полукруглая башня. Длина верхней части замка *57, ширина — 47, высота стен — до 9,6 м. Толщина стен более 2 м. К главному сооружению прилегает часть укреплений, имеющих форму прямоугольника со сторонами 24X32 м. В юго-восточной части холма на значительном расстоянии от главных крепостных сооружений отдельно стоит сторожевая башня килеобраз-ной формы в плане. Размеры её 9,65X10,15 м, высота — 6,9, толщина стен — 2,65 м. Скала за башней прорезана глубоким рвом.

Стоянка Королёво 
На высоте 100 метров над рекой Тисой расположена многослойная стоянка первобытного человека , где были обнаружены рубила и нуклеусы, а в самом нижнем слое (710—730 тыс. лет назад) — чопперы и . Слой VI приурочен к верхней части внутриминдельской палеопочвы (600 тыс. лет назад). Артефакты слоя VII обнаружены в зоне обратной намагниченности (900 тыс. лет назад). Системы раскалывания слоёв VI и VII стоянки Королёво-1 похожи между собой и имеют аналогии в других раннепалеолитических индустриях, например стоянка Богатыри на Таманском полуострове. Многие специалисты не считают артефактами находки из слоя VII стоянки Королёво (также как комплексы из Герасимовки в России, Dorn-Durkheim 3, Karlich A-B и Untermassfeld в Германии, Konczyce Wielkie 4 в Польше и др.).

Стоянка Королёво II относится к селетоидным комплексам Украины, наряду со стоянками Высь в Кировоградской области, Стинка на Среднем Днестре в Черновицкой области, Мира под Запорожьем, Буран-Кая III слой С в Крыму.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Замок Нялаб в Королёво на www.zamki-kreposti.com.ua
 
 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины
 Пгт Королёво

Посёлки городского типа Закарпатской области